Киевля́нин может означать:
 Киевля́нин () — житель Киева.

Название 
 «Киевлянин» — альманах, издававшийся Михаилом Максимовичем в XIX веке.
 «Киевлянин» — частная газета, издававшаяся в Киеве с 1 (13) июля 1864 года по 3 декабря 1919 года.

См. также 
 Киевлянка